Saravan kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Sarāvān (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan,

Laos 

 Saravane (provins), provinshuvudstad, Salavan, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Laosförgreningar